Hastings District kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Hastings District, Nya Zeeland, distrikt, Hawke's Bay,

Storbritannien 

 Hastings District, England, distrikt, East Sussex, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar